Resultats del Gran Premi d'Hongria de la temporada 1991 disputat al circuit d'Hungaroring l'11 d'agost del 1991.

Classificació

Altres 
 Pole: Ayrton Senna	1' 16. 147

 Volta ràpida: Bertrand Gachot 1' 21. 547 ( a la volta 71)

Referències 
 

1991
Hongria